Leopold Auer ist der Name folgender Personen:

* Leopold von Auer (1845–1930), ungarischer Geiger und Dirigent
 Leopold Auer (Historiker) (* 1944), österreichischer Historiker und Archivar